Gegenwart ist:
 ein Zeitbegriff, das Jetzt, siehe Gegenwart
 das Präsens, ein grammatikalischer Begriff

Die Gegenwart bzw. Gegenwart ist Titel(teil) folgender Zeitschriften:
 Die Gegenwart (1845–1848), eine österreichische konstitutionelle Zeitung
 Die Gegenwart (1848–1856), eine Zeitschrift herausgegeben von Heinrich Brockhaus mit dem Untertitel: Eine encyklopädische Darstellung der neuesten Zeitgeschichte für alle Stände
 Die Gegenwart (Zeitung, 1867–1870), deutschsprachige jüdische Wochenzeitung
 Die Gegenwart (1872–1931), eine Zeitschrift für Literatur, Wirtschaftsleben und Kunst (1872–1931)
 Die Gegenwart (1945–1958), eine deutsche liberal-konservative Zeitschrift
 Die Gegenwart (DBSV), eine Zeitschrift des Blinden- und Sehbehindertenverbandes
 Neue Gegenwart, ein deutsches Online-Magazin für Medienjournalismus (bis 31. Januar 2006 „Die Gegenwart“)
 Gegenwart (Innsbruck), eine 1989–1997 existierende Tiroler Kulturzeitschrift

Siehe auch: